Per Stellato si può intendere:

Persone 
 Marcello Palingenio Stellato (prima metà del XVI secolo) – poeta e umanista italiano, autore del poema in latino Zodiacus vitae

Matematica 
 Antiprisma stellato – In geometria solida, un poliedro simile all'antiprisma, le cui facce sono poligoni stellati.
 Insieme stellato – un insieme  nello spazio euclideo Rn nel quale esiste almeno un punto  in  tale che per tutti i punti  in  il segmento da  a  è contenuto in . 
 Poliedro stellato – in geometria solida, un poliedro le cui facce sono poligoni stellati.
 Poligono stellato – in geometria piana, un poligono avente una forma stellata.
 Prisma stellato – in geometria solida, un poliedro simile al prisma, le cui facce sono poligoni stellati.
 Trapezoedro stellato – in geometria solida, il poliedro duale dell'antiprisma stellato. 
 Piccolo dodecaedro stellato e – Grande dodecaedro stellato – in geometria solida, due dei quattro poliedri di Keplero-Poinsot.

Scienze naturali 
L'attributo Stellato è collegato a numerose strutture di esseri viventi, che presentano suddivisioni richiamanti i raggi di una stella. 
 Ganglio stellato – in anatomia umana, un ganglio del sistema simpatico a forma di stella, sito all'altezza della settima vertebra cervicale.
 Pesce palla stellato
 Anice stellato
 Cardo stellato
 Stellato – famiglia, detta anche Scillato

Altro 
 Stellato – attributo araldico (stellato = cosparso di stelle)

Altri progetti